Böni oder Boeni ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Böni (1952–2023), Schweizer Schriftsteller
 Frédéric Boeni (1913–?), Schweizer Wasserspringer
 Peter Böni (* 1955), Schweizer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Böhni
 Boni